Anápolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Simão Dias (ort), Sergipe, 
 Anápolis, ort och kommun, Goiás, 
 Analândia (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar